Пушкин има више значења:

 Александар Пушкин, руски књижевник
 Пушкин (град), град у Русији